Алексей Кулаковский:
 Кулаковский, Алексей Викторович
 Кулаковский, Алексей Елисеевич (1877—1926) — якутский поэт, один из основоположников якутской литературы.
 Кулаковский, Алексей Николаевич (1913—1986) — советский писатель.